Сітка, сіть, мережа — предмет різного призначення з перехресних ниток, мотузок, дроту та ін.
 Рибальська сітка
 Сітка — вид тканини.
 Сітка — ґратчастий електрод електронної лампи.
 Сітка (спортивна)
 Сітка зварна
 Сітка Рабіца
 Сітка ниток
 Сітка — система чисел, прийнятих для виміру, оцінки чи визначення певних величин; шкала.
 Тарифна сітка
 Сітка — клітинки, які утворюються внаслідок розлініювання паперу, карти
 Сітка стереографічна
 Сітка — сукупність яких-небудь шляхів, ліній зв'язку, каналів тощо, розташованих на певній території.
 Сітка свердловин
 Річкова сітка
 Сітка пошукова
 Полігональна сітка
 Сітка розвідувальна
 Сітка (дизайн) > Модульна сіткаМодульна система верстки

Анатомія 
 Сітка — другий відділ шлунка жуйних тварин.
 Трабекулярна сітка

Топонім 
 Сітка — місто в США, штат Аляска.

Інше 
 Сітка — сузір'я
 Сітка (авоська) — плетена сумка